Bafing, un fiume dell'Africa Occidentale
 La Regione di Bafing, in Costa d'Avorio
 Il Parco Nazionale del Bafing, un parco nazionale del Mali